

Населені пункти та їхні частини
 Тшцянка — місто в Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Тшцянка — гміна в Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Тшцянка — село в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тшцянка — село в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Тшцянка — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Тшцянка — село в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Тшцянка — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Тшцянка — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Тшцянка — село в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Тшцянка — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Тшцянка — село в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Тшцянка — село в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства
 Тшцянка — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства
 Тшцянка — село в гміні Осек Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянка — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянка — село в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянка — село в гміні Куслін Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Тшцянка — частина міста Калушин у Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Тшцянка — частина села Стшельцев у гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Тшцянка — частина села Тужа-Велика в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Тшцянка — частина села Камеровське-Пеце в гміні Скаршеви Староґардського повіту Поморського воєводства
 Тшцянка — частина села Вельоборовиці в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянка — частина села Коритниця в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянка — частина села Дрохув-Ґурни в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянка — колонія в гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Тшцянка — колонія в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцянка — лісова осада в гміні Солець-Куявський Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки